Игры квалификационного турнира прошли с 9 по 12 января. Теннисисты, разбитые на шестнадцать восьмёрок, выявляли недостающих участников основного турнира.

Посев 

  Андреас Хайдер-Маурер (Второй раунд)
  Ричардас Беранкис (Победитель квалификации)
  Дуди Села (Победитель квалификации)
  Рубен Бемельманс (Победитель квалификации)
  Мартин Алунд (Первый раунд)
  Кенни де Схеппер (Второй раунд)
  Даниэль Брандс (Победитель квалификации)
  Флоран Серра (Финальный раунд)  Джеймс Блейк (Второй раунд)
  Маттиас Бахингер (Второй раунд)
  Тим Смычек (Финальный раунд, Lucky Loser)  Александр Богомолов (Победитель квалификации)
  Тимо де Баккер (Второй раунд)
  Юити Сугита (Первый раунд)
  Раджив Рам (Победитель квалификации)
  Антонио Веич (Первый раунд)

<li> Михаэль Беррер (Финальный раунд)
<li> Денис Кудла (Первый раунд)
<li> Маттео Виола (Второй раунд)
<li> Марк Жикель (Второй раунд)
<li> Райан Свитинг (Финальный раунд)<li> Уэйн Одесник (Первый раунд)
<li> Владимир Игнатик (Первый раунд)
<li> Жонатан Даньер де Вежи (Первый раунд)
<li> Марко Кьюдинелли (Финальный раунд)
<li> Джек Сок (Первый раунд, отказ)
<li> Симон Гройль (Первый раунд, отказ)
<li> Данай Удомчоке (Второй раунд)
<li> Иван Сергеев (Первый раунд)
<li> Джимми Ван ''(Первый раунд)
<li> Максим Отом (Победитель квалификации)
<li> Чжан Цзэ ''(Первый раунд)
</ol>

 Победители квалификации 

  Адриан Маннарино
  Ричардас Беранкис
  Дуди Села
  Рубен Бемельманс
  Амир Вайнтрауб
  Стив Джонсон
  Даниэль Брандс
  '''Максим Отом

<ol start="9">
<li> '''Джейми Бейкер
<li> '''Адриан Менендес
<li> Седрик-Марсель Штебе
<li> Александр Богомолов
<li> Арнау Брюгес-Дави
<li> Юлиан Райстер
<li> Раджив Рам
<li> Даниэль Муньос де ла Нава
<li> '''Тим Смычек (LL)

Сетка квалификации

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Группа 16

Ссылки 
 

Взрослые